Kassim ist eine alternative Schreibweise für Qasim.

Kassim ist der Familienname folgender Personen:

 Abdi Kassim (* 1984), tansanischer Fußballspieler
 Denika Kassim (* 1997), komorische Leichtathletin
 Ghulam Kassim (??–1844), indischer Schachspieler
 Naim Kassim (* 1953), libanesischer Politiker
 Rachid Kassim (1987–2017), französischer Terrorist
 Siti Kassim (* 1961), komorische Politikerin